Souložnice může být:
 Konkubinát – synonymické označení pro konkubínu
 Souložnice (Slabčice) – samota v katastru obce Slabčice, okres Písek